Андерсон, Дэн (): Андерсон, Дэн (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
  (род. 1951) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА.
  (1921—2003) — американский психолог и педагог, президент и директор Фонда Хазельден.